Por Albers pode estar à procura de:
 Albers (Illinois)
 Josef Albers, pintor alemão.
 Christijan Albers, piloto de automóvel neerlandês.

Desambiguação